Boubacar Diallo (dammer), Senegalees dammer
Boubacar Diallo (filmmaker), Burkinees filmmaker